Darío Teodoro Muchotrigo Carrillo (Lima, 17 de dezembro de 1970) é um ex-futebolista peruano que atuava como atacante.

Carreira

Clubes 
Iniciou a carreira no Alianza Lima em 1990, seguindo na equipe até 1996. Neste ano, foi contratado pelo Tecos UAG (atual Estudiantes Tecos) do México, tendo feito apenas oito jogos pelo time.

Ainda passou pelo Juan Aurich até ser contratado pelo Ionikos, onde viveria sua melhor fase: marcou 13 gols em 81 partidas disputadas entre 1998 e 2001. No final da carreira, passou novamente pelo Juan Aurich, e desde então não se firmou em outras agremiações (Estudiantes de Medicina, Charlotte Eagles, Deportivo Pereira, Universidad San Martín e Unión Huaral).

Muchotrigo encerraria sua carreira pela primeira vez em 2006, após segunda passagem pelo Charlotte Eagles. Voltaria à ativa três anos depois, na segunda divisão peruana, para defender o Hijos de Acosvinchos, abandonando de vez os gramados no final de 2009.

Seleção
Com a Seleção Peruana de Futebol, Muchotrigo envergou a camisa "blanquirroja" em 24 partidas, marcando um único gol. É o nonagésimo-primeiro atleta com mais jogos disputados pela equipe, empatado com Roberto Martínez e Henry Quinteros. Participou de duas edições da Copa América (1993 e 2001).

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Club Alianza Lima
Futebolistas do Club Deportivo Estudiantes Tecos
Futebolistas do Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres
Futebolistas do Ionikos FC
Naturais de Lima
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Seleção Peruana de Futebol